Amerikai Egyesült Államok
 Oroville (Kalifornia)
 Oroville (Washington)
 Oroville-tó, Kalifornia